

Anno 
 1977 – (MCMLXXVII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1977 a.C.

Matematica 
 1977 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1977 Shura – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Musica 
 1977 – album degli Ash del 1996
 1977 – album di Robert Haimer del 2004
 1977 – album di Ana Tijoux del 2010
 1977 – singolo di Ana Tijoux del 2010 estratto dall'album omonimo